

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 1 травня — український та російський волейболіст Денис Чаус
 24 липня — український музикант (засновник та вокаліст гурту «Холодне Сонце»), актор, диктор Василь Гоцко
 2 листопада — український футболіст Василь Рибак

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1983 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання